Liste des princes ayant régné sur Tver

Origine 
La principauté de Tver est fondée par Iaroslav III Vladimirski. Sa lignée, un moment rivale de celle des princes de Moscou comme Grand-Prince de Vladimir, s'y maintient jusqu'à l'annexion par Moscou en 1485.

Liste des princes 
 1247-1252 : Iaroslav III Vladimirski
 1252-1294 : Sviatoslav son fils ;
 1294-1319 : Michel III le Saint Vladimirski son frère ;
 1319-1326 : Dimitri II Vladimirski son fils ;
 1326-1339 : Alexandre II Vladimirski son frère ;
 1339-1345 : Constantin son frère ;
 1346-1368 : Vasili son frère prince de Kaschin
 1368-1399 : Michel (II) fils d'Alexandre II Vladimirski
 13??-1365 : Vsevolod son frère
 1399-1427 : Ivan fils de Michel
 1427-1427 : Alexandre son fils ,
 1427-1427 : Georges son fils ;
 1427-1461 : Boris son frère ;
 1461-1485 : Michel (III) son fils.

Sources
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, Réédition Israël, 1966, Chapitre V tableau généalogique n°3 « Généalogie des Rurikides III » 339.

Tver